Anisus — род пресноводных моллюсков из семейства катушек (триба Planorbini). Мелкие, размером около 1 см и менее. Обитают на водной растительности. Форма раковины у разных видов существенно различается.

Классификация 
 Подрод 
 
 † 
 † 
 † 
 † 
 † 
 
 † 
 † 
 
 † 
 
 
 Подрод 
 † 
 
 Подрод 
 † 
 
 † 
 Подрод ?
 † 
 † 
 † 
 † 
 † 
 † 
 
 † 
 † 
 † 
 †

Ссылки 
 MollBase
 

Катушки
Роды моллюсков